

Patronyme 
 Justin Pouyanne (1835-1901), haut-fonctionnaire français en poste en Algérie
 Maurice-Alexandre Pouyanne (fin , début ), magistrat et botaniste amateur français d'Algérie
 Patrick Pouyanné (1963-), chef d'entreprise français, PDG du groupe Total depuis 2015.

Biologie 
 Mimétisme pouyannien : nom donné à la pollinisation des Orchidées du genre Ophrys (également nommée pseudocopulation), en hommage aux travaux de Maurice-Alexandre Pouyanne.

Homonymie de patronyme